Lean Canvas je jedním z nejznámější obchodních modelů, který pomáhá zejména inovativním startupům rychle a efektivně utřídit představy o jejich podnikatelském záměru a otestovat jeho funkčnost.

Charakteristika Lean Canvas 
Lean Canvas je jednostránková varianta podnikatelského plánu, kterou vytvořil z univerzálnějšího Business Model Canvasu Ash Maurya v roce 2010, a jejím cílem je obecné stanovení podnikatelského záměru. Lean Canvas se zaměřuje zejména na problémy spojené s realizací něčeho nového. Využívá se proto obzvláště u inovativních startupů, při tvorbě nových aplikací, software apod.

Základem Lean Canvasu je šablona, jež pomáhá rozložit nápad či podnikatelský plán na jeho nejdůležitější body do 9 základních stavebních bloků. To pomůže podnikateli, aby na nic podstatného nezapomněl a ujasnil si např., co přesně, komu a jak chce nabízet. Lean Canvas je tedy od počátku účinným pomocníkem při tvorbě úspěšného podnikatelského záměru.

Na rozdíl od klasického podnikatelského plánu je Lean Canvas mnohem stručnější. Nehrozí tedy, že by se z něj stal dlouhý a nepřehledný dokument, jenž dříve či později skončí někde uložený bez jakéhokoliv dalšího praktického využití. Jeho prostorová omezenost nutí podnikatele ke stručnému a jasnému definování podnikatelského záměru, díky čemuž se snáze odhalí jeho slabé i silné stránky a rizika a lépe navrhne způsob jeho otestování v realitě. V případě zásadních nedostatků lze pak Lean Canvas během chvíle předělat. Ve své podstatě se tedy vytváří časově nenáročný, přehledný a srozumitelný podnikatelský plán, který lze jednoduše představit každému.

Vytvoření Lean Canvasu 
K vytvoření Lean Canvasu lze na internetu nalézt mnoho šablon i online nástrojů. Podnikatel si ho ale může stvořit i sám a následně jej sdílet a upravovat s kolegy. Jeho podstatou je 9 oblastí, nad kterými by se měl každý podnikatel zamyslet a odpovědi na ně zanést na jednu jedinou stránku, tj. velmi stručně.

Těmito oblastmi jsou:

 Zákazníci – Sem by si měl podnikatel poznamenat, koho chce svým produktem nebo třeba službou oslovit. Následně může doplnit, komu je produkt šitý na míru a kdo tedy budou jeho první zákazníci.
 Problém – Podnikatel by měl vědět, jaký hlavní problém nebo problémy zákazníkům jeho produkt nebo služba řeší. Měl by se také zamyslet, jestli už existují nějaká řešení tohoto problému, které chce svým produktem nahradit, a ty i vypsat.
 Řešení – Do tohoto úseku by měl podnikatel doplnit, co přesně z jeho produktu či služby definovaný problém či problémy řeší.
 Jedinečnost řešení – Podnikatel si musí ujasnit, proč zrovna o jeho produkt, službu apod. by se měli zákazníci zajímat, jaký je jeho/její unikátní benefit.
 Zdroje příjmů – Sem patří například to, kolik by měl daný produkt nebo služba stát, aby se výroba i prodej opravdu vyplatily, popř. obecněji jakým způsobem bude podnikatel na dané věci vydělávat.
 Distribuční kanály – Je třeba také vědět, jakým způsobem se produkt či služba k zákazníkům dostane. Vždy je nutné vybrat právě takové platformy (sociální sítě, noviny, televizi, web apod.), na kterých se daní zákazníci pohybují.
 Jak měřit úspěch – V tomto úseku by měl podnikatel definovat, podle čeho chce úspěch svého záměru měřit, tj. konkrétní hodnoty, kterých má být v určitém časovém úseku dosaženo (zisk, zájem zákazníků, noví zákazníci apod.).
 Struktura nákladů – Sem patří hrubý přehled financí, fixní, variabilní i počáteční náklady na realizování podnikatelského plánu i odhad, jak dlouho firma vydrží, dokud nezačne vydělávat.
 Nefér výhoda – Poslední blok patří takové výhodě, kterou má podnikatel či jeho nabídka, a nikdo jiný. Mělo by se jednat o takovou výhodu, kterou jen tak někdo nenapodobí, a zůstane tedy konkurenční alespoň nějakou dobu. Patří sem například expertní znalosti, interní informace, stávající zákazníci apod.

Lean Canvas v praxi 
Lean Canvas je nejčastěji používán pro inovativní startupy či vývoj aplikací, u kterých umí velmi rychle a efektivně ověřit jejich smysluplnost. V případě nefunkčnosti Lean Canvasu lze snadno vytvořit nový či starý předělat. To je velká výhoda oproti klasickému podnikatelskému plánu. Lean Canvas tedy může vést k ušetření času, peněz i energie.

Odkazy

Související články 

 obchodní model
 startupy
mobilní aplikace
software

Externí odkazy 

 Lean Canvas ve vývoji aplikací
 Lean Canvas a startupy

Reference 

Startupy
Podnikání
Mobilní aplikace